CU sau Cu poate fi:
 Cupru, element chimic cu simbolul Cu
 Cuba, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .cu este un domeniu de internet de nivel superior, pentru Cuba
 Limba slavonă, codul ISO 639-1
 Carrie Underwood, cântăreață americană de muzică country